Beaver County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Beaver County (Oklahoma)
 Beaver County (Pennsylvania)
 Beaver County (Utah)